Radio Charivari ist der Name folgender bayerischer Hörfunksender:
 95.5 Charivari München
 98.6 Charivari  Nürnberg
 Radio Charivari Regensburg
 Radio Charivari Rosenheim
 Radio Charivari Würzburg